

Personnalités
François Pierre Ingrand (1756-1831), homme politique français, député de la Vienne à la Convention nationale.
Jean-Pierre Ingrand (1905-1992), préfet régional du régime de Vichy puis président de l'Alliance Française à Buenos Aires.
Henri Ingrand (1908-2003), résistant français.
Max Ingrand (1908-1969), maître-verrier et décorateur français.
Cédric Ingrand (né en 1969), journaliste français.

Homonymie de patronyme